Treskavac est un toponyme qui peut désigner :
 Treskavac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ribnik et dans la République serbe de Bosnie ;
 le Treskavac, une montagne du Monténégro.